Calling Elvis () — песня группы Dire Straits, написанная Марком Нопфлером. Впервые она появилась в последнем студийном альбоме группы, On Every Street 1991 года и была выпущена как первый сингл с этого альбома, достигнув 21-й позиции в чартах Соединенного Королевства. Концертная версия этой песни появилась на альбоме 1993 года On The Night.

Режиссёром клипа на песню стал Джерри Андерсон, известный по телешоу . В клипе участники группы представлены в виде кукол-марионеток. Продолжительность песни в клипе 4:24.

Текст песни 
Песня написана от лица поклонника Элвиса Пресли, который считает, что его кумир всё ещё жив (после смерти Пресли ходили слухи, что он не умер, а инсценировал собственную смерть), и содержит отсылки на некоторые его песни:

Примечательно, что в 1980 году Марк Нопфлер поучаствовал в записи песни Фила Лайнотта «King’s Call», посвящённой Элвису Пресли.

Список композиций в сингле 
 «Calling Elvis»
 «Iron Hand»
 «Millionaire Blues»

Charts

Примечания

Ссылки 

Песни 1991 года
Песни Dire Straits